Delaware kan syfta på:

 Delaware – tidigare namn på ett algonkinskt folk, se Lenni Lenape
 Kolonin Delaware – en engelsk koloni som föregick delstaten Delaware 1664–1776
 University of Delaware – det största universitetet i Delaware

Personer
Thomas West, 3:e baron De La Warr (1577–1618), den brittiska kolonin Virginias andre guvernör, vars namn gav Delaware

Geografi

Kanada 

 Delaware (samhälle), Ontario,

Nya Zeeland 

 Delaware (berg), Manawatu-Wanganui,

USA 

 Delaware, delstat, 
 Delawarefloden – en stor flod i östra USA
 Delaware Bay – tidvattensvik som separerar New Jersey från delstaten Delaware
 Delaware, Oklahoma, Nowata County, 
 Delaware, Iowa, Delaware County, 
 Delaware, New Jersey, Warren County, 
 Delaware, Ohio, countyhuvudort, Delaware County, 
 Delaware Water Gap

Se även
 Delaware County – flera

Se även
  – flera fartyg

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar